El mausoleu libicopúnic de Dougga és un mausoleu del jaciment arqueològic de Dougga, a Tunísia, un dels raríssims exemples d'arquitectura reial númida. Té 21 metres d'alçària i fou construït al començament del , dedicat a Ateban o Atban, fill de Iepmatath o Ieptimatah i de Palu (que van viure al final del  i potser a començaments del II aC). Té tres nivells i, sobre la cara nord, al primer dels nivells, una finestra dona a la cambra funerària; unes falses finestres decoren les altres cares.

El primer explorador en transcriure el seu text va ser Thomas d'Arcos cap al 1631. El 1842, per emportar-se la inscripció líbica que tenia el monument, el cònsol britànic a Tunis, sir Thomas Read va danyar greument el conjunt, que es va salvar per la cura del francès L. Poinssot, que el va reconstruir. La inscripció bilingüe líbicopúnica va anar a parar al Museu Britànic, però va permetre de desxifrar els caràcters líbics.

Vegeu també 
 Llengua líbica

Referències 

Dougga
Mausoleus